

Toponyme
Coolus est une commune française, située dans le département de la Marne

Patronyme
René Max Weill, dit Romain Coolus, était un romancier, un auteur dramatique et un scénariste de films, né à Rennes le , mort à Paris le .